De Bleek was een textielblekerij op een lunet in de Vestingwerken van Venlo.

De Bleek is in ieder geval na 1560 in gebruik genomen. De Spanjaertsmolen, die voor die tijd was gebouwd, lag op dezelfde lunet, ter hoogte van de nu nog bestaande Martinuskerk. De lunet was toegankelijk via het in de stadsmuur aanwezige Kerkepäörtje, die ook toegang verschafte tot het Fort Beerendonck. Hoewel het niet gebruikelijk was om lunetten een naam te geven, had deze lunet wel een naam. In het begin was dit de naam van de molen, later kreeg het de naam van de blekerij.

De stad bezat een blekerij die binnen de stadsmuur aan de Grote Beek lag. Deze werd gebruikt voor de textielnijverheid die in Venlo relatief groot was. In de 13e eeuw, al voordat Venlo stadsrechten kreeg, beschikte de plaats over een lakenhal.

Vanaf de 16e eeuw werd een aparte blekerij voor militaire doeleinden noodzakelijk. Venlo was regelmatig het doelwit van belegeringen, en was daarom al snel een garnizoensstad. Dit garnizoen gebruikte relatief veel textiel. Aangezien de Spanjaertsmolen toch al op een lunet in de vestinggracht lag, werd deze lunet vanaf de 16e eeuw gebruikt om er het militaire textiel te bleken.

Vestingwerk van Venlo